Le patronyme flamand descend  d’Ostende dans les Flandres belges. van Cauwenbergh(e) indique une origine (van signifie de) et un toponyme Cauwenbergh : le mont des corneilles (de kauw:Choucas des tours et berg: mont) soit « du Montcorneille ».

Van Cauwenberghe 

 André Van Cauwenberghe (1914-1994), homme politique belge.
 Georges Vancauwenberghe (1853-1929), industriel français, directeur de la filature de Saint-Pol-sur-Mer,  ingénieur diplômé de l'Institut industriel du Nord (École centrale de Lille) en 1875, maire de Saint-Pol-sur-Mer, président du Conseil d’Arrondissement de Dunkerque, puis Président du Conseil général du Nord.
 Jean-Claude Van Cauwenberghe (né en 1944), homme politique belge, fils d'André Van Cauwenberghe.

Van Cauwenbergh 

 Ben Van Cauwenbergh (1958- ), un danseur et chorégraphe belge.
 Florent Van Cauwenbergh (1841-1923), un homme politique belge.
 Joseph Van Cauwenbergh (1880-1954), un homme politique belge.

Patronyme flamand